Alberto Calçada (São Paulo, 6 de Agosto de 1929 — São Paulo, 29 de Julho de 1983) foi um cantor e instrumentista de música popular brasileira.

Discografia
Confessando ao luar/Heleninha
Luar de São Paulo/Cascata de lágrimas
Cascata de valsas volume 2
Fronteira, polcas e rasqueado
Saudade da minha terra

Cantores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo